Csehország
 Zdechovice, település a Hradec Králové-i járásban
 Zdechovice, település a Pardubicei járásban
 Zdechovice, Úherčice településrésze a Chrudimi járásban